Коло́мбо () — итальянская фамилия; также может означать:

 «Коломбо» — торговая марка американского йогурта.
 «Коломбо» — кофейня в центре Рио-де-Жанейро, Бразилия.

Фамилия

А 
  (1868—1953) — ведущий актёр и певец театра Альгамбра в Гаване.
 Коломбо, Альберто (род. 1946) — итальянский автогонщик.
  (род. 1974) — итальянский футболист и футбольный тренер.
 Коломбо, Анджело (род. 1961) — итальянский футболист, полузащитник.

Б, В 
 Коломбо, Бартоломе (род. 1916) — аргентинский футболист.
 Коломбо, Витторио (1925—1996) — итальянский политический деятель, председатель Сената Италии (1983).
 Коломбо, Вирджинио (1885—1927) — итальянский архитектор.

Д 
 Коломбо, Джанни (1937—1993) — итальянский скульптор-кинетист.
 Коломбо, Джоаккино (1903—1988) — итальянский инженер-конструктор автомобильных двигателей.
 Коломбо, Джованни (1902—1992) — итальянский кардинал.
 Коломбо, Джозеф (1923—1978) — американский криминальный деятель, босс мафиозной семьи Коломбо.
 Коломбо, Джой Чезаре (1930—1971) — итальянский дизайнер и скульптор.

К 
 Коломбо, Каролин (род. 1996) — французская биатлонистка.
  (род. 1960) — французский футбольный судья.
  (род. 1990) — уругвайская шахматистка и педагог-психолог.

Л 
 Коломбо, Лоренцо (род. 2002) — итальянский футболист, нападающий.
  (1927—2012) — американский музыкант в области свинга и мейнстримного джаза.
  (род. 1969) — итальянский велогонщик.

М, П 
 Коломбо, Мария (род. 1962) — аргентинская хоккеистка на траве.
  (род. 1961) — аргентинский римско-католический прелат Римско-католической церкви.
 Коломбо, Пьетро Сальваторе (1922—1989) — первый католический епископ Могадишо.

Р 
 Коломбо, Реальдо (1515 или 1516—1559) — итальянский хирург и анатом эпохи Возрождения.
 Коломбо, Риккардо (род. 1983) — итальянский футболист.
 Коломбо, Роберто (род. 1975) — итальянский футболист, игрок футбольного клуба «Кальяри».

У 
 Коломбо, Уго (1940—2019) — итальянский шоссейный велогонщик.

Ф 
 Коломбо, Фелипе (род. 1983) — аргентинский певец и актёр, исполнитель одной из главных ролей в сериале «Мятежный дух».
 Коломбо, Франко (1941—2019) — итальянский бодибилдер, актёр и боксёр.
 Коломбо, Фурио (род. 1931) — итальянский журналист, писатель и педагог, эссеист.

Х, Ч 
 Коломбо, Хуан Карлос (род. 1950) — известный мексиканский актёр театра и кино аргентинского происхождения.
 Коломбо, Чарли (1920—1986) — американский футболист, участник чемпионата мира 1950 года.

Э, Ю 
 Коломбо, Эмилио (1920—2013) — итальянский политик, премьер-министр Италии.
  (род. 1953) — итальянский джазовый саксофонист (саксофон альт и сопрано) и флейтист.
 Коломбо, Юрген (род. 1949) — немецкий трековый велогонщик, олимпийский чемпион 1972 года.

Вымышленные персонажи 
 Лейтенант Коломбо (Columbo) — герой одноимённого детективного телесериала.

Топоним 
 Коломбо — крупнейший город и фактическая столица Шри-Ланки (местопребывание правительства и резиденция президента).
 Архиепархия Коломбо — католическая митрополия на Шри-Ланке.
 Монте-Коломбо — коммуна в Италии.
 Коломбо — один из 25 округов Шри-Ланки.
 Коломбу — муниципалитет штата Парана в Бразилии.

Искусство, культура 
 «Коломбо» — американский детективный телесериал (1968—2003).

См. также 

 План Коломбо — международная организация, объединяющая 26 стран Азии и бассейна Тихого океана.
 Операция «Коломбо» — операция по ликвидации оппозиционеров, проведённая чилийской полицией в июле 1975 года.
 Комитет Коломбо — то же, что и Комитет защиты буддизма (The Buddhism Protection Committee).
 Семья Коломбо — мафиозная семья, одна из пяти, контролирующих организованную преступность в Нью-Йорке.
  (значения)
  (значения)
  (значения)
  (значения) — испанский вариант фамилии.